El término Carnival of souls puede referirse a:

Carnival of souls, película de terror de 1962 dirigida por Herk Harvey.
Carnival of souls (1998), película de terror de 1998 dirigida por Wes Craven.
Carnival of Souls: The Final Sessions, un álbum de Kiss de 1997.